Суперкубок Белоруссии по футболу среди женщин 2022 года () прошёл 13 марта на стадионе ФК «Минск». В матче встретились чемпион и обладатель кубка 2021 года минский клуб «Динамо-БДУФК» и серебряный призёр чемпионата и финалист кубка 2021 года клуб «Минск».

Статистика матча

Примечания

Ссылки 

Спорт в Белоруссии в 2022 году
2022 год в женском футболе
Женский футбол в Белоруссии
Б